Безымя́нный остров может означать:

 Безымянный остров — остров на Неве в Санкт-Петербурге.
 Безымянный остров — остров в море Лаптевых.
 Безымянный остров — остров в Каспийском море.

См. также 
 Безымянный мост
 Безымянный ручей (значения)